Osoby noszące nazwisko Bonk:
 Hugo Bonk (1861–1936) – niemiecki historyk
 Leon Stanisław Bonk (1919–1943) – polski wojskowy
 Grzegorz Bonk (1977-) – polski piłkarz
 Barbara Sachmacińska-Bonk (1983-) – polska sztangistka
 Bartłomiej Bonk (1984-) – polski sztangista

Planetoida:
 (14965) Bonk

 Zobacz też
 Bąk